Lone Tree kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lone Tree (Colorado)
Lone Tree (Iowa)
Lone Tree (Oklahoma)